Meadow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meadow Township (Clay County, Iowa)
 Meadow Township (Plymouth County, Iowa)
 Meadow Township (Minnesota)
 Meadow Township (North Dakota)
 Meadow Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Meadows Township